Ulička je slovo, jež může mít více významů

 ulička – komunikace, malá (úzká, krátká) ulice

geografie
 Ulička – říčka na východním Slovensku, přítok Uhu
 Ulička – přírodní památka v oblasti Poloniny

lidé
 Ulička – přezdívka českého fotbalového hráče a trenéra Petra Uličného 

umění
 Ulička v Delftu – obraz nizozemského malíře 17. století Jana Vermeera
 Ulička odvahy – drama Jiřího Mahena z roku 1917
 Ulička, kde není radosti – německý film s Gretou Garbo z roku 1925

jiný význam
 ulička – trest, používaný v armádách, kdy odsouzený probíhal špalírem vojáků, z nichž každý ho uhodil holí
 ulička hanby

podobné výrazy
 Zlatá ulička – pitoreskní ulička na Pražském hradě

Související články 
 Slepá ulička
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Ulička“

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno